Die Vereinigung Europäischer Fußballverbände (UEFA) entsendet 13 Teilnehmer zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Von den 55 europäischen Verbänden nehmen außer Russland, das als Gastgeberland als 14. europäische Mannschaft automatisch qualifiziert ist, alle Mitglieder an der Qualifikation teil.

Das Format der Qualifikation wurde auf der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 22. bis 23. März 2015 in Wien festgelegt.

In der ersten Runde spielten die 54 Mannschaften in neun Gruppen mit sechs Mannschaften. In den Gruppen spielte jede Mannschaft in Hin- und Rückspiel gegen die anderen Mannschaften der Gruppe. Die neun Gruppensieger qualifizierten sich direkt für die WM. Die acht besten Gruppenzweiten spielten in der zweiten Runde die restlichen vier Plätze aus.

Die Auslosung fand am 25. Juli 2015 im Konstantinpalast in Strelna statt.

Am 13. Mai 2016 wurden Gibraltar und der Kosovo in die FIFA aufgenommen und erhielten die Berechtigung an der Qualifikation für die WM teilzunehmen. Der Kosovo wurde in Gruppe I und Gibraltar in Gruppe H einsortiert, da die Mannschaft des Kosovo vorerst nicht gegen die Mannschaften aus Serbien und Bosnien-Herzegowina spielen soll.

Reglement der FIFA 
Gemäß FIFA-Regularien können die Vorrundenspiele in Form von Gruppenspielen oder Spielen nach Pokalsystem, jeweils in Hin- und Rückspielen, ausgetragen werden oder in Ausnahmefällen in Turnierform in einem der beteiligten Länder oder auf neutralem Platz. In den Gruppenspielen werden drei Punkte für einen Sieg vergeben und je einer für ein Unentschieden. Es entscheiden folgende Kriterien:
 höhere Anzahl Punkte
 bessere Tordifferenz
 höhere Anzahl erzielter Tore
 höhere Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
 bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
 höhere Anzahl Tore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften
 höhere Anzahl Auswärtstore aus den Direktbegegnungen zwischen den punkt- und torgleichen Mannschaften, wenn nur zwei Mannschaften betroffen sind.
 niedrigere Anzahl Minuspunkte durch Gelbe und Rote Karten (Gelbe Karte 1 Minuspunkt, Gelb-Rote Karte 3 Minuspunkte, Rote Karte 4 Minuspunkte, Gelbe und Rote Karte 5 Minuspunkte)
Losentscheid

Im Pokalsystem zählt bei Torgleichheit nach beiden Spielen die höhere Anzahl erzielter Auswärtstore. Ist auch die Anzahl der Auswärtstore gleich, wird eine Verlängerung gespielt. Fällt in der Verlängerung kein Tor, wird die Begegnung im Elfmeterschießen entschieden. Erzielen beide Mannschaften in der Verlängerung dieselbe Anzahl Tore, qualifiziert sich die Auswärtsmannschaft aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore.

Modus 
Die 52 zum Zeitpunkt der Auslosung gemeldeten Mannschaften wurden in neun Gruppen gelost, darunter sieben Gruppen mit sechs und zwei Gruppen mit fünf Mannschaften. Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Im Anschluss an die Gruppenphase werden die verbliebenen vier Startplätze in Play-offs (Hin- und Rückspiel) zwischen den acht besten Gruppenzweiten vergeben. Der schlechteste Gruppenzweite scheidet aus. Um die Leistungen der Gruppenzweiten vergleichen zu können, werden in den Sechser-Gruppen die Spiele der Gruppenzweiten gegen die Gruppenletzten nicht berücksichtigt.

Nach der Aufnahme von Gibraltar und des Kosovos in die FIFA musste die UEFA die Modalitäten für die Aufnahme der beiden neuen Mitglieder in die Qualifikation bestimmen. Diese wurden den beiden Fünfergruppen so zugeteilt, dass Kosovo gemäß FIFA-Vorgabe nicht gegen Bosnien und Herzegowina bzw. Serbien (das aber in einer Sechsergruppe ist) spielen muss. Da hierdurch alle Gruppen auf sechs Mannschaften kommen, wäre die Streichung der Ergebnisse des Gruppenzweiten gegen den Gruppensechsten zur Ermittlung des schlechtesten Gruppenzweiten nicht notwendig. Jedoch hat die UEFA bestätigt, dass die Regelung der Streichung der Ergebnisse gegen den Gruppensechsten bestehen bleibt.

Termine 
Der Spielplan sah für die Qualifikationsspiele das Konzept der englischen Woche vor: Ein Spieltag zog sich über den Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Tagen. Bei sog. Doppelspieltagen (Spieltage 2 und 3, 7 und 8, 9 und 10 sowie die Play-off-Spiele) fanden die Spiele von Donnerstag bis Dienstag statt. An den Doppelspieltagen wurden jeweils zwei Spiele bestritten, so spielte jede Mannschaft entweder am Donnerstag und Sonntag oder am Freitag und Montag oder am Samstag und Dienstag (Angabe der spielenden Gruppen tiefgestellt).

Anstoßzeit war samstags und sonntags um 18:00 ME(S)Z und 20:45 ME(S)Z sowie an den anderen Wochentagen um 20:45 ME(S)Z. Alle Spiele einer Gruppe fanden am selben Tag statt.

Gruppenphase

Auslosung 
Vor der Auslosung wurden die Mannschaften anhand der FIFA-Weltrangliste mit Stand vom 25. Juli 2015 auf sechs Lostöpfe aufgeteilt. Aus jedem dieser Töpfe wurde je eine Mannschaft einer Gruppe zugelost. Für die Gruppen H und I verblieben nur fünf Teams, da Russland bereits als Gastgeber qualifiziert ist und Gibraltar und der Kosovo zur Zeit der Auslosung noch keine FIFA-Mitglieder waren. Am 9. Juni 2016 wurde Gibraltar der Gruppe H und Kosovo der Gruppe I zugeteilt.

Gruppe A 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe B 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe C 

Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe D 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe E 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe F 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe G 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe H 
Tabelle

Spielergebnisse

Gruppe I 
Tabelle

Spielergebnisse

Bilanz

Play-off-Spiele

Rangliste der Gruppenzweiten 
Die besten acht Gruppenzweiten spielten in einer Play-off-Runde die vier Mannschaften aus, die sich zusätzlich zu den neun Gruppenersten für die WM-Endrunde qualifizierten. Die Slowakei konnte sich als schlechtester Gruppenzweiter nicht für die Play-off-Begegnungen qualifizieren. Die Wertung ergab sich anhand der Kriterien für die Wertung in der Gruppenphase, ausgenommen der Kriterien 4–7, da der direkte Vergleich nicht zur Anwendung kommen kann. Die Ergebnisse gegen den jeweiligen Tabellensechsten flossen nicht in die Wertung ein.

!! style="width:40px"| Gruppe !! style="width:90px" class="unsortable"| Gruppensechster
|| B|| style="text-align:left"| 
|| G|| style="text-align:left"| 
|| E|| style="text-align:left"| 
|| I|| style="text-align:left"| 
|| A|| style="text-align:left"| 
|| C|| style="text-align:left"| 
|| H|| style="text-align:left"| 
|| D|| style="text-align:left"| 
|| F|| style="text-align:left"|

Begegnungen 
Die acht besten Gruppenzweiten wurden nach ihrem aktuellen Platz in der FIFA-Weltrangliste in zwei Lostöpfe aufgeteilt (mit Platz in der FIFA-Weltrangliste vom 16. Oktober 2017):

Die Auslosung fand am 17. Oktober 2017 in Zürich statt. Jede der vier besser in der Weltrangliste platzierten Mannschaften wurde gegen eine der schlechter platzierten gelost. Es wurde zudem ausgelost, welche Mannschaft zuerst Heimrecht hat.

Die Auslosung ergab folgende Begegnungen, die zwischen dem 9. und 14. November 2017 stattfanden:

|}

Somit qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft neben den jeweiligen Gruppenersten zudem die Schweiz, Kroatien, Dänemark und Schweden.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle FIFA-Seite zur Qualifikation für die Fußball-WM 2018

Einzelnachweise 

Qualifikation UEFA
Weltmeisterschaft 2018 Qualifikation UEFA
Weltmeisterschaft 2018 Qualifikation UEFA